Eller steht für:

 Eller, Stadtteil von Düsseldorf
 Eller (Rhume), Fluss in Thüringen und Niedersachsen
 Eller (Adelsgeschlecht), rheinländisches und westfälisches Adelsgeschlecht
 Eller (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls
 Eller, regional für Erlen (Gattung)
 Ediger-Eller, Ort an der Mosel
 Schloss Eller, Schloss in Düsseldorf

Eller ist der Familienname folgender Personen:
 Berta Schmidt-Eller (1899–1987), deutsche Schriftstellerin
 Carl Eller (* 1942), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cássia Eller (1962–2001), brasilianische Musikerin
 Cynthia Eller (* 1958), US-amerikanische Religionswissenschaftlerin
 Elias Eller (1690–1750), deutscher Pietist, Sektenführer und Stadtgründer
 Elias Eller (Politiker) (1813–1872), deutscher Politiker (DtVP), MdL Baden 
 Fabiano Eller (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Felix Maxim Eller (* 1992), deutscher Regisseur
 Fritz Eller (1927–2018), österreichisch-deutscher Architekt
 Hans Eller (1910–1943), deutscher Ruderer
 Harald Eller (* 1956), deutscher Musiker
 Heino Eller (1887–1970), estnischer Komponist
 
 Johannes Eller (1749–1814), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld
 John Eller (1883–1967), US-amerikanischer Leichtathlet
 Karl von Eller-Eberstein (1830–1908), deutscher Generalleutnant
 Lars Eller (* 1989), dänischer Eishockeyspieler
 Louis Eller (1820–1862), österreichischer Violinist und Komponist
 Markus Eller OSB (* 1966), deutscher Benediktiner
 René Eller, niederländischer Regisseur
 Roland Eller (* 1936), deutscher Politiker (CSU)
 Rudl Eller (1882–1977), österreichischer Bergsteiger
 Rudolf Eller (1914–2001), deutscher Musikwissenschaftler
 Sven Eller (* 1979), deutscher Fußballspieler

 Ulrich Eller (* 1953), deutscher Künstler
 Walton Eller (* 1982), US-amerikanischer Sportschütze
 Wolfgang Ernst von Eller (1610–1680), deutscher Generalmajor, Gouverneur von Minden

Siehe auch:
 Haus Eller, Pianomuseum in Bergheim
 Eller-Montan, Mineralölunternehmen
 Eler